Ekegren kan syfta på
Måns Ekegren (död 1657), svensk adelsman
Lars Ekegren (1916–2000), svensk översättare och författare
 Ekegren (ätt) – en svensk ätt 350
 Hanna Ekegren (född 1974) – svensk konstnär från Ulricehamn